

Cinéma 
Nouvelle vague peut désigner :
 Nouvelle Vague, un mouvement cinématographique apparu en France dans les années 1950 ;
 Nouvelle Vague, un mouvement cinématographique en Iran semblable à la nouvelle vague en France ;
 Nouvelle Vague, un mouvement cinématographique au Japon semblable à la nouvelle vague en France ;
 Nouvelle Vague, un mouvement cinématographique en Tchécoslovaquie semblable à la nouvelle vague en France ;
 Nouvelle Vague, un film de Jean-Luc Godard.

Musique 
Nouvelle vague peut désigner :
 Nouvelle vague musicale yougoslave, la scène de musique new wave de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, influencée par la new wave anglo-saxonne ;
 Nouvelle Vague, un projet musical de Marc Collin et Olivier Libaux ;
 Nouvelle Vague, un album de Nouvelle Vague sorti en 2004 ;
 Nouvelle Vague, un album de Sylvie Vartan sorti en 2007 ;
 Nouvelle Vague, un album de Sixun sorti en 1998 ;
 Nouvelle vague, un festival de musique en Belgique ;
 La Nouvelle Vague, une chanson de Starshooter qui figure sur leur album Mode sorti en 1979 ;
Nouvelle Vague, une chanson de Richard Anthony, reprise du Three Cool Cats des Coasters.

Autres 
Nouvelle vague ou Nouvelle Vague peut aussi désigner :
 Nouvelle vague, courant littéraire ayant traversé la science-fiction (années 1960-70) ;
 Nouvelle vague littéraire sarde, courant littéraire (années 1980 à nos jours) ;
 Nouvelle Vague, une pièce de théâtre de Christine Angot créée en 1992.

Voir aussi 

 Les Nouvelles Vagues, une émission de documentaire radiophonique diffusée sur France Culture